Die Scottish Football League Division Two wurde 1968/69 zum 63. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 63. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1968/69 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC Motherwell, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Ayr United den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 30 Treffern wurde John Deans vom FC Motherwell.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1968/69 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1968/69
1968 69